Эль-Берруэко ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте. Занимает площадь 28,80 км². Население — 543 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de El Berrueco
 Crónicas de El Berrueco

Муниципалитеты Мадрида